Walrath ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Walrath (* 1946), US-amerikanischer Jazztrompeter und Arrangeur
 Laurence K. Walrath (1909–1976), US-amerikanischer Jurist und Regierungsbediensteter

Siehe auch:
 Walrat
 Wallrath